Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivo Karlović era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marcel Granollers ha vinto in finale 6–4, 1–6, 7–5, contro James Blake.

Teste di serie

  James Blake (finale)
  Tommy Haas (primo turno)
  Mardy Fish (quarti)
  Sam Querrey (primo turno)

 Agustín Calleri (quarti)
 Dudi Sela (secondo turno) 
 Marcel Granollers (campione)
 Óscar Hernández (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

U.S. Men's Clay Court Championships 2008
ATP Tour 2008